Sezon 1986 Pucharu Pokoju i Przyjaźni – dwudziesty czwarty sezon Pucharu Pokoju i Przyjaźni.

Mistrzostwo wśród samochodów turystycznych wywalczyli Vlastimil Tomášek i drużyna Czechosłowacji, a wśród samochodów wyścigowych Václav Lim i drużyna NRD.

Kalendarz wyścigów 
Źródło: puru.de

Klasyfikacja

Samochody turystyczne

Kierowcy

Zespoły

Samochody wyścigowe

Kierowcy

Zespoły

Przypisy 

1986
1986 w sportach motorowych